Марсело Аугусто Давид (род. 31 октября 1994 года), более известный как coldzera — бразильский профессиональный игрок в Counter Strike: Global Offensive. Выступает за команду 00NATION . Новостной сайт HLTV называл coldzera лучшим игроком в CS:GO в 2016 и 2017 годах.

История 
В августе 2015 года coldzera подписал свой первый контракт с командой Luminosity Gaming. Его первым турниром за новую команду был ESL One Cologne 2015, где ему удалось провести свою команду через групповой этап и выйти в четвертьфинал турнира, но они были выбиты шведской командой Fnatic.

В 2016 году им удалось выйти из группового этапа во всех турнирах, в которых они участвовали, кроме одного, включая два финала. Однако только в апреле они смогли выиграть свой первый турнир — MLG Columbus 2016. Это принесло команде 500 000 долларов призовых, из которых 100 000 долларов получил coldzera. Это был первый чемпионат премьер-уровня, в котором бразилец получил награду MVP (самый ценный игрок). Впоследствии его команда выиграла ещё два турнира за организацию Luminosity: DreamHack Austin и ESL Pro League Season 3. Последним турниром команды стал ECS Season 1, где они заняли второе место, уступив команде G2 Esports. В июле 2016 года пять игроков, игравших за Luminosity Gaming, были выкуплены организацией SK Gaming.

Первым чемпионатом команды стал июльский ESL One Cologne 2016, всего через несколько дней после объявления о приобретении SK Gaming. Команде снова удалось занять первое место; состав команды таким образом стал двукратным победителем Major-чемпионата: на тот момент это удалось только шведской команде Fnatic и французской Team EnVyUs. coldzera снова стал MVP турнира. На фоне потрясающих выступлений, coldzera был признан лучшим игроком HLTV в 2016 и 2017 годах.

23 июня 2018 года coldzera, Fer, FalleN, Stewie2K и Boltz подписали контракт с Made In Brazil. Состав команды был сформирован незадолго до подписания контракта; Boltz и Stewie2k заменили TACO (который перешел в Team Liquid) и felps. После неудовлетворительных результатов команда меняет Boltz на Тарика «tarik» Целика, но и с новым составом команда выигрывает только один турнир — ZOTAC Cup Masters 2018. 21 декабря организация объявила о возвращении TACO, felps и zews. К этому моменту coldzera стал показывать выдающиеся индивидуальные результаты, однако в организации были проблемы с командной работой, и это не принесло ему новых результатов. В 2018 году coldzera попал на десятое место в список 20 лучших игроков мира по версии HLTV.

12 июля 2019 года MIBR подтвердила, что coldzera становится запасным игроком, а его место временно занимает zews, который в дальнейшем выступил на StarLadder Berlin Major 2019. 25 сентября бразилец официально покинул MIBR и перешел в FaZe Clan. Заметным достижениям для coldzera после вступления в FaZe Clan стала победа на BLAST Pro Series: Copenhagen 2019.

Награды и признание 
 Был признан лучшим игроком 2016 года по версии HLTV.org.
 Был признан лучшим игроком 2017 года по версии HLTV.org.
 Был признан 10-м лучшим игроком 2018 года по версии HLTV.org.
 Был признан MVP 8 различных турниров, в том числе 2 MVP Major.

Примечания

Ссылки 
 ЕСЕА
 Faceit

Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Киберспортсмены Бразилии